Харьковский метрополитен введён в эксплуатацию 23 августа 1975 года. Занимает второе место по количеству станций и длине линий на Украине после Киевского метрополитена. По состоянию на сентябрь 2016 года насчитывает 30 действующих станций, которые располагаются на трёх линиях: Холодногорско-Заводской, Салтовской и Алексеевской. Эксплуатационная длина линий Харьковского метрополитена 38,1 км. Годовой пассажиропоток в 2012 году составил около 239 млн пассажиров.

Ниже представлен список станций с привязкой к линиям.

Линии и станции

Холодногорско-Заводская линия 
Холодногорско-Заводская линия () (старое название — Свердловско-Заводская линия) — первая линия Харьковского метрополитена, связывает улицы Полтавский Шлях (Холодная гора) и район заводов вдоль Московского проспекта (Плиточный завод) с центром города Харькова.

Салтовская линия 
Салтовская линия — линия Харьковского метрополитена, связывающая Салтовский жилмассив с центром города Харькова (Площадь Конституции и Площадь Свободы).

Алексеевская линия 
Алексеевская линия — линия Харьковского метрополитена, связывающая жилмассивы Алексеевка и Павлово Поле с центром города Харькова.

Строящиеся и запланированные станции

Пересадочные узлы

Примечания

Ссылки 
 

Харьковский метрополитен
Метро
Харьковский метрополитен